Михайловка () — село в Чимишлийском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

История 
Село Михайловка, расположенное в долине реки Когылник, было засвидетельствовано документально в 1820 году. Считается, что оно было основано колонистами, привезенными царским правительством из Орловской губернии. Поселение возникло на месте покинутого старого татарского зимовья. 

К 1875 году в селе насчитывалось 128 дворов и 854 жителя.

В 1877 году через село провели бендеро-галацкую железную дорогу. Была открыта железнодорожная станция - Скиносы (по названию речушки, протекающей поблизости).

В 1887 году открылась сельская школа.

В межвоенное время (1918-1940гг) при румынской администрации село называлось Бахмутя.

В советское время вернули прежнее название - Михайловка. Железнодорожная станция в селе называлась "Чимишлия".

Также, во времена МССР несколько лет подряд село объединяли с соседним - Селеметом (поглащено). Новое образование считалось самым крупным и населённым в чимишлийском районе.

География 
Село расположено на расстоянии 13 км от Чимишлии и 83 км от Кишинева на высоте 95 метров над уровнем моря. Находится на реке Скиноса.

Площадь села – около 4.88 км2, периметр – 16.07 км.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Михайловка проживает 3371 человек (1591 мужчина, 1780 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Чимишлийского района